Federació Nacional de Treballadors, organització anarcosindicalista històrica d'Espanya
 Fuerza Nacional del Trabajo, sindicat ultradretà d'Espanya
 Front Nacional Txadià, organització guerrillera històrica del Txad
 Factor de necrosi tumoral, citocina implicada en processos d'inflamació del sistema immunitari